Закуалпа има више значења:

 Закуалпа (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закуалпа (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закуалпа (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закуалпа (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закуалпа (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику